Kafeoilhinske kiseline (CQA) su:

 Hlorogena kiselina (3-O-kafeoilhinska kiselina, 3-CQA)
 4-O-kafeoilhinska kiselina (kripto-hlorogena kiselina, 4-CQA)
 5-O-kafeoilhinska kiselina (neohlorogena kiselina, 5-CQA)
 1,5-diCQA
 3,4-diCQA
 3,5-diCQA
 4,5-diCQA
Višestruke grupe kafeoila mogu da budu vezane za hininsku kiselinu. Postoji pozitivna korelacija između broja vezanih kafeoil grupa za hininsku kiselinu i brzine ATP produkcije.

Reference